BTD steht für:
 Biotinidase, ein Enzym aus der Klasse der Hydrolasen
 Berufsverband der TanztherapeutInnen Deutschlands e.V.
 Breakthrough therapy designation, ein beschleunigtes Zulassungsverfahren neuartiger Medikamente durch die amerikanische Gesundheitsbehörde FDA, siehe FDA Expedited Program
 Douglas BTD, ein für die United States Navy entwickelter Torpedobomber
 Brunette Downs Airport (IATA-Code), Flugfeld von Brunette Downs Station, Northern Territory, Australien

BtD steht für:
 Betreuungsdienst

btd steht für:
 Batak Dairi (ISO-639-3-Code), eine der Bataksprachen

BTD